«Смерть в раю» () — детективный телевизионный сериал совместного производства BBC и France Télévisions, выходящий на телеканале BBC One с октября 2011 года и рассказывающий о работе лондонского инспектора полиции на тропическом острове Сент-Мари в Карибском море.

Главные роли исполнили британские актёры Бен Миллер (1—2 сезоны; гость в 3 сезоне), Крис Маршалл (3—6 сезоны) и  (6—9 сезоны) и  (с 9 сезона).

28 февраля 2019 года сериал был продлён на девятый и десятый сезоны.

7 января 2021 года BBC объявила, что шоу было возобновлено для следующих двух сезонов (11 и 12), гарантируя, что программа будет транслироваться как минимум до 2023 года. [6] В июле 2021 года было объявлено о полнометражном рождественском издании, которое выйдет позднее в том же году [7].

Сюжет 
Небольшой вымышленный остров Сент-Мэри в Карибском море многократно менял владельца, переходя то к Франции, то к Великобритании, в результате чего на нём проживает смешанное англо- и франкоговорящее население. При странных обстоятельствах на острове убивают британского детектива, работавшего с местными полицейскими. Чтобы расследовать убийство, из Лондона присылают инспектора Ричарда Пула (Бен Миллер), который терпеть не может тропики и мечтает поскорее убраться домой. Но, раскрыв преступление, Пул получает назначение на место убитого детектива и вынужден остаться на острове. В начале третьего сезона погибшего Пула сменяет новый инспектор Хэмфри Гудман (Крис Маршалл), также прибывший из Англии. В середине шестого сезона Гудман остаётся в Лондоне, чтобы начать новую жизнь со своей девушкой Мартой Ллойд. На Сент-Мари его заменяет инспектор Джек Муни (), недавно потерявший жену. Муни остаётся на острове до середины девятого сезона, когда решает вернуться в Лондон со своей дочерью. Вместо него на остров приезжает инспектор Невилл Паркер (), который терпеть не может островную жизнь и страдает от сильной аллергии на укусы москитов.

Сеттинг 
Острова Сент-Мари на самом деле не существует, зато часто упоминается Гваделупа, как административный центр. По характеру управления, особенностям населения и обмолвкам сценаристов (например, закрытая зона вокруг вулкана) понятно, что речь идёт о заморской территории Соединённого королевства на острове Монтсеррат, где живёт лишь менее 5000 человек. Однако по географическим отсылкам больше подходит остров Мари-Галант, но он является частью департамента Гваделупа, а не заморской территорией Великобритании. Съёмки сериала проходят в Гваделупе. 

В шестом сезоне несколько серий были отсняты в Лондоне.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Интересный факт- актёр Райф Литтл, игравший детектива с 9 сезона, появился в 6 серии 2 сезона в роли свидетеля.

Эпизоды

Сезон 1 (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2011 году
Детективные телесериалы Великобритании
Телесериалы Би-би-си
Детективные телесериалы Франции
Телесериалы на английском языке
Телесериалы о полицейских
Телесериалы France Télévisions
Телесериалы Atlantique Productions